Kloster Gotteszell heißen in Deutschland zwei ehemalige Klöster:

* Kloster Gotteszell (Niederbayern), ehemaliges Zisterzienserkloster in Gotteszell im Landkreis Regen in Bayern
 Kloster Gotteszell (Schwäbisch Gmünd), ehemaliges Dominikanerinnenkloster in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis in Baden-Württemberg